Abercrombie ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Abercrombie (* 1949), britischer Pianist, Komponist und Mathematiker
 Brittany Abercrombie (* 1995), US-amerikanische Volleyballspielerin
 David Abercrombie (1867–1931), Gründer des Unternehmens Abercrombie & Fitch
 Gertrude Abercrombie (1909–1977), US-amerikanische Malerin
 Ian Abercrombie (1934–2012), britischer Schauspieler

 Joe Abercrombie (* 1974), englischer Autor

 Lascelles Abercrombie (1881–1938), englischer Schriftsteller
 Laurence Allen Abercrombie (1897–1973), amerikanischer Konteradmiral der United States Navy
 Neil Abercrombie (* 1938), amerikanischer Politiker
 Patrick Abercrombie (1879–1957), britischer Stadtplaner
 William R. Abercrombie (1857–1943), US-amerikanischer Offizier

Abercrombie ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Abercrombie (Alabama), gemeindefreies Gebiet im Bibb County, Alabama
 Abercrombie (North Dakota), Stadt im Richland County, North Dakota
 Abercrombie (Brazoria County, Texas)
 Abercrombie (Travis County, Texas)
 Abercrombie Township, North Dakota

Abercrombie steht für:

 Abercrombie Crests, eine Gebirgsgruppe in der Antarktis
 Abercrombie (Fife), ein Ort in Schottland
 Abercrombie River, ein Fluss in Australien
 Abercrombie & Fitch, amerikanisches Modelabel
 Fort Abercrombie, USA

Siehe auch:

 Abercrombie Creek
 Abercromby
 Abercron
 HMS Abercrombie